Austrachipteriidae är en familj av kvalster. Austrachipteriidae ingår i överfamiljen Limnozetoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Austrachipteriidae 51 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Austrachipteriidae